Fundament kan verwijzen naar:

Een fundament is de basis van een gebouw
Een fundament is de basis van een theorie
Een fundament is de basis van een organisatie